Стре́жень

 Стрежень — наиболее быстрая часть течения реки.
 «Стрежень» — литературная группа Владимира Никонова в Ульяновске в 1924—1928 гг.
 «Стрежень» — журнал литературной группы «Стрежень».
 «Стрежень» — повесть Виля Липатова (1961).
 «Стрежень» — телеканал в Нижнем Новгороде.

См. также 

 Стрижень